Массикотт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Массикотт, Эдмон Жозеф (1875—1929) — канадский художник-иллюстратор.
 Массикотт, Эдуар Зотик (1867—1947) — канадский фольклорист, историк, краевед и журналист.